Малина́ускас () — литовская фамилия. Женская форма — Малинаускайте (). Известные носители:

 Малинаускас, Вилюмас (род. 1942) — литовский предприниматель и бизнесмен.
 Малинаускас, Донатас (1869—1942) — литовский политик и дипломат.
 Малинаускас, Ричардас (род. 1965) — литовский политик и предприниматель.

 Малинаускайте-Эгле, Людмила (1864—1928) — литовская поэтесса.